Moura steht für:

 Moura, Stadt in Portugal
 Moura (Queensland), Stadt im australischen Bundesstaat Queensland
 Moura (Mali), Stadt der Landgemeinde Togué Mourari im  Kreis Djenné in Mali 
 Rolim de Moura, Stadt im Bundesstaat Rondônia in Brasilien

Moura ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Moura, brasilianischer Politiker
 Altamir de Moura (1903–1988), brasilianischer Diplomat
 Ana Moura (* 1979), portugiesische Fado-Sängerin
 Ana Luisa Flôr Moura (* 1986), portugiesische Badmintonspielerin
 Anthony Moura-Komenan (* 1986), ivorischer Fußballspieler
 Clementina Carneiro de Moura (1898–1992), portugiesische Malerin
 David Moura (* 1987), brasilianischer Judoka
 Defensor Moura (* 1945), portugiesischer Arzt und Politiker
 Eduardo Souto de Moura (* 1952), portugiesischer Architekt
 Francisco de Moura (1610–1675), portugiesischer Diplomat und Politiker
 Helena Cidade Moura (1924–2012), portugiesische Politikerin
 Inácio de Moura, osttimoresischer Unabhängigkeitskämpfer und Schriftsteller
 João Gilberto de Moura (* 1963), brasilianischer Geistlicher
 Joaquim Pina Moura (1952–2020), portugiesischer Politiker und Wirtschaftswissenschaftler

 Léo Moura (* 1978), brasilianischer Fußballspieler
 Leonor de Moura (1642–1706), Vizekönigin von Sizilien, Herzogin von Nocera
 Lucas Moura (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Lucimar Aparecida de Moura (* 1974), brasilianische Sprinterin
 Manuel de Moura (1590–1651), portugiesischer Adliger, Statthalter der habsburgischen Niederlande
 Nuno José Severo de Mendonça Rolim de Moura Barreto (1804–1875), Politiker aus der Zeit der konstitutionellen Monarchie in Portugal
 Paulo Moura (1932–2010), brasilianischer Musiker
 Paulo Moura (Journalist) (* 1959), portugiesischer Journalist und Autor
 Thiago Moura (* 1995), brasilianischer Leichtathlet
 Wagner Moura (* 1976), brasilianischer Schauspieler
 Wander do Prado Moura (* 1969), brasilianischer Hindernisläufer
 Wilson Rodrigues de Moura Júnior (* 1984), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Lady Moura, eine Privatyacht
 Moura Morta, Name mehrerer Gemeinden